Příjmení Slavata nosí více různých významných osobností:

 Adam Slavata (1546–1616) – český šlechtic z rodu Slavatů
 Adam Pavel Slavata (1604–1657) – český šlechtic z rodu Slavatů
 Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (1572–1652) – český šlechtic a spisovatel